Charles Bossut – gesuita e matematico francese
 Louis-Marie Bossut – militare francese
 Sammy Bossut – calciatore belga